Ло́хнер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Лохнер, Йоханнес (род. 1990) — немецкий бобслеист-пилот, выступающий за сборную Германии с 2014 года. 
 Лохнер, Рудольф (род. 1953) — немецкий бобслеист, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Лохнер, Штефан (1400—1451) — немецкий живописец, представитель Кёльнской школы живописи.